Гани́ Абдулло́ (, 1912—1984) — таджикский, советский драматург и поэт. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1965). Лауреат Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки.

Биография 
Родился а в Самарканде в семье негоцианта Абдуллоджона Абдулхолика — знатока и ценителя таджикской классической литературы. Ещё в детстве Гани писал пьесы для домашнего театра и сам их ставил. В 1932 году окончил литературный факультет Узбекской педагогической академии. Затем переехал в Сталинабад, где работал в народном комиссариате просвещения Таджикской ССР. В 1934 году вступил в Союз писателей Таджикистана, позже стал его ответственным секретарём. Работал заведующим литературной частью Таджикского театра им. Лахути.

В 1937 году был арестован и Постановлением особого совещания при НКВД СССР от 8 мая 1938 г. осуждён на 10 лет лагерей. Освободился в 1947 году, но в столичный Сталинабад смог вернуться  только в 1955, после реабилитации. В 1963 году вступил в КПСС. В 1965 году ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР. Умер в 1984 году в Душанбе.

Творчество 
Литературную карьеру начал как поэт в начале 1930-х годов. Первые его сборники стихов и поэм — «Строки о стройке» (, 1931) и «Именем Веддинга» (, 1932) — были написаны на узбекском языке и опубликованы в Ташкенте. Первые сборники на таджикском языке — «Голос» () и «Два берега» () вышли в 1935 году.

С середины 1930-х стал преимущественно работать в области драматургии. За драмы «Свобода» (, 1964) и «Солдаты революции» (, 1970) удостоен в 1972 году Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки.

 Восе» (, 1936)
 «Честь человека» (, 1956)
 «Ураган» (1957)
 «Пламя свободы» (1964)
 «Мы с Крыши Мира» (, 1965)
 «Зов любви» (, 1975)
 «Рустам и Сухроб»
 «Песня гор»

Семья 
 Отец — Абдуллоджон Абдулхолик (Абдулхоликов) — работал заведующим отдела восточных рукописей госбиблиотеки им. Фирдавси. В 1937 году был арестован и осуждён. Умер в сырдарьинском лагере в 1940 году.
 Брат — Рашид Абдулло (1910—1937) — поэт-лирик и драматург, умер в тюремной больнице 10 мая 1937 года.
 Сестра — Музаффара Касымова
 Сын — Рашид Гани Абдулло — таджикский политолог

Память 
 В честь Гани Абдулло названы улицы Душанбе (бывшая Пионерская) и Самарканда (бывшая Львовская).
 8 мая 2012 года в Государственном академическом драматическом театре им. А. Лахути состоялся творческий вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Гани Абдулло.

Примечания

Ссылки 
 «Краткая литературная энциклопедия», т.9, М., 1978
 Рашид Г. Абдулло. Слово об отце
 Некролог

Таджикские поэты
Таджикские драматурги
Узбекские поэты
Драматурги СССР
Поэты СССР
Реабилитированные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР